Hitschler ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Hitschler (* 1954), deutsche Bildhauerin und Installationskünstlerin 
 Karl Walter Hitschler (1922–2010), deutscher Unternehmer
 Konrad Hitschler (1896–1945), deutscher SS-Gruppenführer
 Thomas Hitschler (* 1982), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Bundestages

Hitschler bezeichnet zudem:
 Hitschler (Unternehmen), deutscher Süßwarenhersteller